Юлленшерна ():
 Юлленшерна, Карин — шведская придворная дама (XVI в.)
 Юлленшерна, Кристина — шведская аристократка (XVI в.)
 Юлленшерна, Мария — шведская писательница и переводчица (XVII—XVIII вв.)
 Юлленшерна, Маргарета — шведский графиня и политик (XVII—XVIII вв.)
 Юлленшерна, Юхан Нильссон — шведский аристократ, адмирал флота (XVI—XVII вв.)